Сима — вид міграційних риб родини лососевих.
 Сима — застаріла назва оболонки Землі, в складі якої переважають Si та Mg.
 Сима — архітектурний елемент.

Ім'я 
Сима () — китайське ім'я.
 Сима Цянь
 Сима Жуй
 Сима Янь
 Сима І
 Сима Гуан
 Сима Дань
 Сима Чжун
 Сима Юе
 Сима Шао
 Сима Чі
 Сима Децзун
 Сима Ю
 Сима Е
 Сима Пі
 Сима Девен
 Сима Сянжу